Cajaraville puede referirse a:

 Miguel Cajaraville, militar argentino.
 Cajaraville, aldea del municipio de Vedra, Galicia, España.